Der District de Cossonay (dt. Bezirk Cossonay) war bis zum 31. Dezember 2007 eine Verwaltungseinheit des Kantons Waadt in der Schweiz. Hauptort war Cossonay. Der District wurde in die vier Cercles (dt. Kreise) La Sarraz, Cossonay, L’Isle und Sullens aufgeteilt.

Der District bestand aus 32 Gemeinden, war 198,37 km² gross und zählte 21'720 Einwohner (Ende 2006).

Veränderungen im Gemeindebestand 

 1. Januar 1953: Namensänderung von La Chaux VD → La Chaux (Cossonay)

 1. Januar 1999: Fusion Lussery und Villars-Lussery → Lussery-Villars

 1. Januar 2008: Bezirkswechsel der Gemeinden Bettens, Bournens, Boussens, Daillens, Lussery-Villars, Mex, Penthalaz, Penthaz, Sullens und Vufflens-la-Ville vom Bezirk Cossonay → Bezirk Gros-de-Vaud
 1. Januar 2008: Bezirkswechsel aller restlichen Gemeinden des Bezirks Cossonay → Bezirk Morges

Einzelnachweise 

Cossonay
Geschichte (Kanton Waadt)